Shinano (Nagano), een dorp in de prefectuur Nagano
 Shinano (rivier), de langste rivier van Japan
 Shinano (provincie), een voormalige provincie van Japan
 Shinano (schip, 1944), een vliegdekschip van de Japanse Keizerlijke Marine
 Shinano (trein), een trein vernoemd naar de provincie

Zie ook 
 Shinano Kenshi